Георг Клебс (; 23 октября 1857, Нейденбург, Восточная Пруссия (ныне Нидзица, Польша) — 15 октября 1918, Гейдельберг, Германия) — немецкий ботаник, член Гейдельбергской АН. Брат Эдвина и  Клебсов.

Учился в Кёнигсбергском, Страсбургском, Вюрцбургском, Тюбингенском университетах. В 1887—1898 гг. профессор Базельского университет, в 1898—1907 гг. — Университета Галле, с 1907 г. — Гейдельбергского университета.

Основные научные работы посвящены систематике и онтогенезу водорослей, грибов и высших растений, физиологии растительной клетки. Георг Клебс считается одним из ведущих специалистов в области экспериментальной морфологии растений и физиологии растений.

Примечания

Литература 
 БСЭ
 1984 — Биологи. Биографический справочник

Ссылки 
  Георг Клебс на сайте Личности.

Учёные по алфавиту
Ботаники Германии
Умершие от испанского гриппа